depozycja (archeologia)
 depozycja (geologia)
 depozycja (geografia)
 depozycja (medycyna)
 depozycja (prawo)